Большевик — посёлок в Урицком районе Орловской области России.

Входит в состав Котовского сельского поселения.

География 
Расположен между деревней Большое Сотниково (на западе) и посёлком Ясная Поляна (на востоке); южнее находится посёлок Тихий, от которого Большевик отделяет речка. Через Большевик проходит автомобильная дорога.

В посёлке имеется одна улица — Большевик.

Население

Примечания

Ссылки 
 Большевик (поселок сельского типа)

Населённые пункты Урицкого района (Орловская область)